Construcționismul social sau construcția socială a realității (de asemenea concept social) este o teorie a cunoașterii în sociologie și teoria comunicării care examinează dezvoltarea înțelegerii lumii prin construcții concomitente, formând o bază pentru presupuneri comune despre realitate. Teoria se centrează pe noțiunea ființelor umane care raționează experiențele lor prin crearea de modele a lumii sociale pe care le răspândesc și le concretizează prin limbaj.

Definiție 
Un construct sau construcție socială se referă la semnificația, noțiunea sau conotația dată unui obiect, eveniment sau societate, și adoptată de locuitorii acelei societăți cu referire la felul cum ei percep sau interacționează cu acel obiect sau eveniment. Așadar, un construct social ca idee va fi acceptată de majoritatea societății ca fiind natural, dar poate să nu reprezinte neapărat realitatea și celor dinafara acelei societăți, ideea fiind o ”invenție sau născocire a acelei societăți”

Un obiectiv central al construcționismului social este să descopere modurile prin care indivizii și grupurile participă la construirea realității lor percepute. Acest aspect implică analizarea felurilor cum sunt create, instituționalizate, cunoscute și introduse in tradiție diferitele fenomene sociale.

Origine 
În ceea ce privește originea sa, construcționismul social este înrădăcinat în ”interacționismul simbolic și fenomenologie.”  Odată cu cartea The Social Construction of Reality a lui Berger și Luckman publicată în 1966, a luat naștere și acest concept. După patru decenii, un număr mare de teorii și studii au stabilit că oamenii ”își creează propriile lumi sociale și culturale în același timp în care aceste lumi îi creează pe ei." Acesta este un punct de vedere care alterează procesele sociale ca ”simultan ludice și serioase, prin care realitatea este dezvăluită și învăluită în același timp, creată și distrusă de activitățile noastre.” El încearcă să înlocuiască ”tradiția intelectuală occidentală” în care cercetătorul ”caută cu sârguință certitudinea ca reprezentare a realității prin intermediul afirmațiilor."

În termenii construcționismului social, ”realitățile luate ca atare” sunt cultivate din ”interacțiuni între și prin agenți sociali;” mai mult, realitatea nu este un simplu adevăr obiectiv ”care așteaptă să fie descoperit prin cercetări științifice pozitiviste." Mai degrabă există ”realități multiple care se întrec pentru adevăr și legitimitate." Construcționismul social înțelege ”rolul fundamental al limbajului și comunicării”, iar această cunoaștere ”contribuie la actul lingvistic” și mai recent la ”actul teoriei discursului.” Majoritatea construcționiștilor sociali se supun ideii că ”limbajul nu reflectă realitatea; mai degrabă o construiește (creează)."

O definiție mai largă a construcționlismului social se regăsește în specialiștii științelor organizaționale. O metodă construcționlistă la diverse fenomene oranizaționale și manageriale par să fie tot mai răspândite și în creștere.

Andy Lock și Tom Strong au urmărit unele fundamente ale construcționismului social până la unele lucrări științifice din sec. al XVIII-lea ale filosofului politic, retorician, istoric și jurist italian Giambattista Vico.

Berger și Luckmann îi atribuie lui Max Scheler meritul unei mair influențe, acesta creând ideea de sociologie a cunoașterii care a influențat teoria social construcționistă .

După Lock și Strong, alți gânditori importanți a căror muncă a influențat dezvoltarea construcționismului social sunt: Edmund Husserl, Alfred Schutz, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Jürgen Habermas, Emmanuel Levinas, Mikhail Bakhtin, Valentin Volosinov, Lev Vygotsky, George Herbert Mead, Ludwig Wittgenstein, Gregory Bateson, Harold Garfinkel, Erving Goffman, Anthony Giddens, Michel Foucault, Ken Gergen, Mary Gergen, Rom Harre, și John Shotter.

Analiza social construcționistă 
"Construct social" poate însemna multe lucruri pentru diferiți oameni. Ian Hacking, examinând o mare varietate de cărți și articole cu titluri ca ”Construcția socială a X” sau ”Constructul X”, argumentează că atunci când ceva este numit un ”construct social”, ele fac referire de fapt la următoarele prezumții:

 (0) În situația prezentă, X este luat ca atare; X pare să fie inevitabil.(1) X trebuie să nu fi existat, sau să nu fie așa cum este. X, sau X așa cum este în prezent, nu este determinat de natura lucrurilor; nu este inevitabil.
Hacking adaugă că următoarele prezumții sunt de multe ori, deși nu mereu, sugerate când se folosește sintagma ”construct social”:
 (2) X este destul de rău așa cum este. (3) Ne-ar fi mult mai bine dacă X nu ar mai exista, sau cel puțin transforma în mod radical.

Așadar aserțiunea că sexul este un construct social (sex ca gen, nu sex biologic) probabil înseamnă că sexul, așa cum este înțeles în prezent, nu este un rezultat inevitabil al anatomiei, și foarte dependent de procese sociale și istorie. în plus, în funcție de cine anume face aserțiunea, poate să însemne că înțelegerea curentă a sexului este dăunătoare și ar trebui eliminată sau modificată, pe cât posibil.

Conform lui Hacking, revendicările de "construct social" nu sunt întotdeauna clare despre ce anume este ”inevitabil” sau ce ”trebuie să dispară”. Să considerăm afirmația că quarcurile sunt constructe sociale. Pe de-o parte, înțelegem că quarcurile nu sunt ”inevitabile” sau ”determinate de natura lucrurilor”. De de alta, asta poate să însemne că ideea noastră (sau conceptualizarea, înțelegerea) despre quarcuri nu este ”inevitabilă” sau ”determinată de natura lucrurilor”. Diferența dintre ”quarcuri” și ”ideea noastră despre quarcuri” va pune pe unii într-o dificultate filosofică. Diferența lui Hacking e bazată pe metafizica intuitivă, cu o scindare între lucrurile din natură și ideea despre ele din capul nostru. Hacking propune mai degrabă un mod util de analiză a presupuselor ”constructe sociale”, decât o metafizică serioasă".

El argumentează că, dacă este luată a doua idee de mai sus, n utrebuie spă existe mereu un conflict între faptul că quarcurile sunt ”costructe sociale” și că quarcurile sunt ”reale”. În exemplul nostru despre sex (gen), asta înseamnă că, deși poate exista o bază biologică legitimă pentru gen, unele dintre percepțiile societății pot să vadă genul drept construct social.

The stronger first position, however, is more-or-less an inevitable corollary of Willard Van Orman Quine's concept of ontological relativity, and particularly of the Duhem-Quine thesis.  That is, according to Quine and like-minded thinkers (who are not usually characterized as social constructionists) there is no single privileged explanatory framework that is closest to "the things themselves"—every theory has merit only in proportion to its explanatory power.

As we step from the phrase to the world of human beings, "social construction" analyses can become more complex. Hacking briefly examines Helène Moussa’s analysis of the social construction of "women refugees". According to him, Moussa's argument has several pieces, some of which may be implicit:
 Canadian citizens' idea of "the woman refugee" is not inevitable, but historically contingent. (Thus the idea or category "the woman refugee" can be said to be "socially constructed".)
 Women coming to Canada to seek asylum are profoundly affected by the category of "the woman refugee". Among other things, if a woman does not "count" as a "woman refugee" according to the law, she may be deported, and forced to return to very difficult conditions in her homeland.
 Such women may modify their behaviour, and perhaps even their attitudes towards themselves, in order to gain the benefits of being classified as a "woman refugee".
 If such a woman does not modify her behaviour, she should be considered un-Canadian and as such should not be admitted to citizenship.
Hacking suggests that this third part of the analysis, the "interaction" between a socially constructed category and the individuals that are actually or potentially included in that category, is present in many "social construction" analyses involving types of human beings.

″Social construction-ism accepts that there is an objective reality. It is concerned with how knowledge is constructed and understood. It has therefore an epistemological not an ontological perspective. Criticisms and misunderstanding arise when this central fact is misinterpreted. This is most evident in debates and criticisms surrounding realism and relativism. The words of Kirk and Miller are relevant when they suggest that the search for a final, absolute truth be left to philosophers and theologians. Social construction-ism places great emphasis on everyday interactions between people and how they use language to construct their reality. It regards the social practices people engage in as the focus of enquiry″.

Applications

Personal construct psychology 
Since its appearance in the 1950s, personal construct psychology (PCP) has mainly developed as a constructivist theory of personality and a system of transforming individual meaning-making processes, largely in therapeutic contexts. It was based around the notion of persons as scientists who form and test theories about their worlds. Therefore, it represented one of the first attempts to appreciate the constructive nature of experience and the meaning persons give to their experience. Social constructionism (SC), on the other hand, mainly developed as a form of a critique, aimed to transform the oppressing effects of the social meaning-making processes. Over the years, it has grown into a cluster of different approaches, with no single SC position. However, different approaches under the generic term of SC are loosely linked by some shared assumptions about language, knowledge, and reality.

A usual way of thinking about the relationship between PCP and SC is treating them as two separate entities that are similar in some aspects, but also very different in others. This way of conceptualizing this relationship is a logical result of the circumstantial differences of their emergence. In subsequent analyses these differences between PCP and SC were framed around several points of tension, formulated as binary oppositions: personal/social; individualist/relational; agency/structure; constructivist/constructionist. Although some of the most important issues in contemporary psychology are elaborated in these contributions, the polarized positioning also sustained the idea of a separation between PCP and SC, paving the way for only limited opportunities for dialogue between them.

Reframing the relationship between PCP and SC may be of use in both the PCP and the SC communities. On one hand, it extends and enriches SC theory and points to benefits of applying the PCP “toolkit” in constructionist therapy and research. On the other hand, the reframing contributes to PCP theory and points to new ways of addressing social construction in therapeutic conversations.

Educational psychology 
Social constructivism has been studied by many educational psychologists, who are concerned with its implications for teaching and learning.  For more on the psychological dimensions of social constructivism, see the work of Ernst von Glasersfeld and A. Sullivan Palincsar.

Systemic therapy 
Systemic therapy is a form of psychotherapy which seeks to address people as people in relationship, dealing with the interactions of groups and their interactional patterns and dynamics.

Teleology of social construction 
The concepts of weak and strong as applied to opposing philosophical positions, "isms", inform a teleologythe goal-oriented, meaningful or "final end" of an interpretation of reality.  "Isms" are not personal opinions, but the extreme, modal, formulations that actual persons, individuals, can then consider, and take a position between. There are opposing philosophical positions concerning the feasibility of co-creating a common, shared, social reality, called weak and strong.

John R. Searle does not elucidate the terms strong and weak in his book The Construction of Social Reality, but he clearly uses them in his Chinese room argument, where he debates the feasibility of creating a computing machine with a sharable understanding of reality, and he adds "We are precisely such machines." Strong artificial intelligence (Strong AI) is the bet that computer programmers will somehow eventually achieve a computing machine with a mind of its own, and that it will eventually be more powerful than a human mind.  Weak AI bets they won't.

David Deutsch in his book The Fabric of Reality uses a form of strong Turing principle to share Frank Tipler's view of the final state of the universe as an omnipotent (but not omniscient), Omega point, computer.  But this computer is a society of creative thinkers, or people (albeit posthuman transhuman persons), having debates in order to generate information, in the never-ending attempt to attain omniscience of this physicsits evolutionary forms, its computational abilities, and the methods of its epistemologyhaving an eternity to do so. (p. 356)

Because both the Chinese room argument and the construction of social reality deal with Searle and his debates, and because they both use weak and strong to denote a philosophical position, and because both debate the programmability of "the other", it is worth noting the correspondence that "strong AI" is strong social constructionism, and "weak AI" is weak social constructivism.

Strong social constructiv"ism" says "none are able to communicate either a full reality or an accurate ontology, therefore my position must impose, by a sort of divine right, my observer-relative epistemology", whereas weak social constructivism says "none are able to know a full reality, therefore we must cooperate, informing and conveying an objective ontology as best we can."

Weak teleology  
Weak social constructionism sees the underlying, objective, "brute fact" elements of the class of languages and functional assignments of human, metaphysical, reality. Brute facts are all facts that are not institutional (metaphysical, social agreement) facts.  The skeptic portrays the weak aspect of social constructivism, and wants to spend effort debating the institutional realities.

Harvard psychologist Steven Pinker writes that "some categories really are social constructions: they exist only because people tacitly agree to act as if they exist. Examples include money, tenure, citizenship, decorations for bravery, and the presidency of the United States."

In a similar vein, Stanley Fish has suggested that baseball's "balls and strikes" are social constructions.

Both Fish and Pinker agree that the sorts of objects indicated here can be described as part of what John Searle calls "social reality."  In particular, they are, in Searle's terms, ontologically subjective but epistemologically objective. "Social facts" are temporally, ontologically, and logically dependent on "brute facts." For example, "money" in the form of its raw materials (rag, pulp, ink) as constituted socially for barter (for example by a banking system) is a social fact of "money" by virtue of (i) collectively willing and intending (ii) to impose some particular function (purpose for which), (iii) by constitutive rules atop the "brute facts." "Social facts have the remarkable feature of having no analogue among physical brute facts" (34). The existence of language is itself constitutive of the social fact (37), which natural or brute facts do not require. Natural or "brute" facts exist independently of language; thus a "mountain" is a mountain in every language and in no language; it simply is what it is.

Searle illustrates the evolution of social facts from brute facts by the constitutive rule: X counts as Y in C. "The Y terms has to assign a new status that the object does not already have just in virtue of satisfying the Y term; and there has to be collective agreement, or at least acceptance, both in the imposition of that status on the stuff referred to by the X term and about the function that goes with that status. Furthermore, because the physical features brute facts specified by the X term are insufficient by themselves to guarantee the fulfillment of the assigned function specified by the Y term, the new status and its attendant functions have to be the sort of things that can be constituted by collective agreement or acceptance."

It is true that language is not a "brute fact," that it is an institutional fact, a human convention, a metaphysical reality (that happens to be physically uttered), but Searle points out that there are language-independent thoughts "noninstitutional, primitive, biological inclinations and cognitions not requiring any linguistic devices," and that there are many "brute facts" amongst both humans and animals that are truths that should not be altered in the social constructs because language does not truly constitute them, despite the attempt to institute them for any group's gain: money and property are language dependent, but desires (thirst, hunger) and emotions (fear, rage) are not.  (Descartes describes the difference between imagination as a sort of vision, or image, and intellect as conceptualizing things by symbolic manipulation.)  Therefore, there is doubt that society or a computer can be completely programmed by language and images, (because there is a programmable, emotive effect of images that derives from the language of judgment towards images).

Finally, against the strong theory and for the weak theory, Searle insists, "it could not be the case, as some have maintained, that all facts are institutional [i.e., social] facts, that there are no brute facts, because the structure of institutional facts reveals that they are logically dependent on brute facts. To suppose that all facts are institutional [i.e., social] would produce an infinite regress or circularity in the account of institutional facts. In order that some facts are institutional, there must be other facts that are brute [i.e., physical, biological, natural]. This is the consequence of the logical structure of institutional facts.".

Ian Hacking, Canadian philosopher of science, insists, "the notion that everything is socially constructed has been going the rounds. John Searle [1995] argues vehemently (and in my opinion cogently) against universal constructionism." "Universal social constructionism is descended from the doctrine that I once named linguistic idealism and attributed, only half in jest, to Richard Nixon [Hacking, 1975, p. 182]. Linguistic idealism is the doctrine that only what is talked about exists, nothing has reality until it is spoken of, or written about. This extravagant notion is descended from Berkeley's idea-ism, which we call idealism: the doctrine that all that exists is mental." "They are a part of what John Searle [1995] calls social reality. His book is titled the Construction of Social Reality, and as I explained elsewhere [Hacking, 1996], that is not a social construction book at all."

Hacking observes, "the label 'social constructionism' is more code than description" of every Leftist, Marxist, Freudian, and Feminist PostModernist to call into question every moral, sex, gender, power, and deviant claim as just another essentialist claim—including the claim that members of the male and female sex are inherently different, rather than historically and socially constructed. Hacking observes that his 1995 simplistic dismissal of the concept actually revealed to many readers the outrageous implications of the theorists: Is child abuse a real evil, or a social construct, asked Hacking? His dismissive attitude, "gave some readers a way to see that there need be no clash between construction and reality," inasmuch as "the metaphor of social construction once had excellent shock value, but now it has become tired."

Informally, they require human practices to sustain their existence, but they have an effect that is (basically) universally agreed upon. The disagreement lies in whether this category should be called "socially constructed." Ian Hacking argues that it should not. Furthermore, it is not clear that authors who write "social construction" analyses ever mean "social construction" in Pinker's sense. ". If they never do, then Pinker (probably among others) has misunderstood the point of a social constructionist argument.

To understand how weak social constructionism can conclude that metaphysics (a human affair) is not the entire "reality," see the arguments  against the study metaphysics. This inability to accurately share the full reality, even given time for a rational conversation, is similarly proclaimed by weak artificial intelligence.

History and development

Berger and Luckmann 
Constructionism became prominent in the U.S. with Peter L. Berger and Thomas Luckmann's 1966 book, The Social Construction of Reality. Berger and Luckmann argue that all knowledge, including the most basic, taken-for-granted common sense knowledge of everyday reality, is derived from and maintained by social interactions. When people interact, they do so with the understanding that their respective perceptions of reality are related, and as they act upon this understanding their common knowledge of reality becomes reinforced. Since this common sense knowledge is negotiated by people, human typifications, significations and institutions come to be presented as part of an objective reality, particularly for future generations who were not involved in the original process of negotiation. For example, as parents negotiate rules for their children to follow, those rules confront the children as externally produced "givens" that they cannot change.  Berger and Luckmann's social constructionism has its roots in phenomenology. It links to Heidegger and Edmund Husserl through the teaching of Alfred Schutz, who was also Berger's PhD adviser.

Narrative turn 
During the 1970s and 1980s, social constructionist theory underwent a transformation as constructionist sociologists engaged with the work of Michel Foucault and others as a narrative turn in the social sciences was worked out in practice. This particularly affected the emergent sociology of science and the growing field of science and technology studies. In particular, Karin Knorr-Cetina, Bruno Latour, Barry Barnes, Steve Woolgar, and others used social constructionism to relate what science has typically characterized as objective facts to the processes of social construction, with the goal of showing that human subjectivity imposes itself on those facts we take to be objective, not solely the other way around. A particularly provocative title in this line of thought is Andrew Pickering's Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics. At the same time, Social Constructionism shaped studies of technology – the Sofield, especially on the Social construction of technology, or SCOT, and authors as Wiebe Bijker, Trevor Pinch, Maarten van Wesel, etc. Despite its common perception as objective, mathematics is not immune to social constructionist accounts. Sociologists such as Sal Restivo and Randall Collins, mathematicians including Reuben Hersh and Philip J. Davis, and philosophers including Paul Ernest have published social constructionist treatments of mathematics.

Postmodernism 
Social constructionism can be seen as a source of the postmodern movement, and has been influential in the field of cultural studies.  Some have gone so far as to attribute the rise of cultural studies (the cultural turn) to social constructionism. Within the social constructionist strand of postmodernism, the concept of socially constructed reality stresses the ongoing mass-building of worldviews by individuals in dialectical interaction with society at a time. The numerous realities so formed comprise, according to this view, the imagined worlds of human social existence and activity, gradually crystallized by habit into institutions propped up by language conventions, given ongoing legitimacy by mythology, religion and philosophy, maintained by therapies and socialization, and subjectively internalized by upbringing and education to become part of the identity of social citizens.

In the book The Reality of Social Construction, the British sociologist Dave Elder-Vass places the development of social constructionism as one outcome of the legacy of postmodernism. He writes "Perhaps the most widespread and influential product of this process [coming to terms with the legacy of postmodernism] is social constructionism, which has been booming [within the domain of social theory] since the 1980s."

Criticisms 
Social constructionism falls toward the nurture end of the spectrum of the larger nature and nurture debate. Consequently, critics have argued that it generally ignores biological influences on behaviour or culture, or suggests that they are unimportant to achieve an understanding of human behaviour. The view of most psychologists and social scientists is that behaviour is a complex outcome of both biological and cultural influences.  Other disciplines, such as evolutionary psychology, behaviour genetics, behavioural neuroscience, epigenetics, etc., take a nature–nurture interactionism approach to understand behaviour or cultural phenomena.

In 1996, to illustrate what he believed to be the intellectual weaknesses of social constructionism and postmodernism, physics professor Alan Sokal submitted an article to the academic journal Social Text deliberately written to be incomprehensible but including phrases and jargon typical of the articles published by the journal. The submission, which was published, was an experiment to see if the journal would "publish an article liberally salted with nonsense if (a) it sounded good and (b) it flattered the editors' ideological preconceptions."  The Postmodernism Generator is a computer program that is designed to produce similarly incomprehensible text. In 1999, Sokal, with coauthor Jean Bricmont published the book Fashionable Nonsense, which criticized postmodernism and social constructionism.

Philosopher Paul Boghossian has also written against social constructionism. He follows Ian Hacking's argument that many adopt social constructionism because of its potentially liberating stance: if things are the way that they are only because of our social conventions, as opposed to being so naturally, then it should be possible to change them into how we would rather have them be. He then states that social constructionists argue that we should refrain from making absolute judgements about what is true and instead state that something is true in the light of this or that theory. Countering this, he states:Later in the same work, Boghossian severely constrains the requirements of relativism. He states that instead of believing that any world view is just as true as any other (cultural relativism), we should believe that:Woolgar and Pawluch argue that constructionsts tend to 'ontological gerrymander' social conditions in and out of their analysis. Following this point, Thibodeaux argued that constructionism can both separate and combine a subject and their effective environment. To resolve this he argued that objective conditions should be used when analyzing how perspectives are motivated.

Social constructionism has been criticized by evolutionary psychologists, including Steven Pinker in his book The Blank Slate. John Tooby and Leda Cosmides used the term "standard social science model" to refer to social-science philosophies that they argue fail to take into account the evolved properties of the brain.

Social construction theory in Communication 
A bibliographic review of social construction theory as used within the Communication has now been published, providing a good overview of resources from that disciplinary perspective.

References

Further reading

Books 
 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge (Anchor, 1967; ISBN 0-385-05898-5).
 Joel Best, Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, New York: Gruyter, 1989
 Ian Hacking, The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University Press, 1999; ISBN 0-674-81200-X
 John Searle, The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995; ISBN 0-02-928045-1 .
 Charles Arthur Willard, Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy Chicago: University of Chicago Press, 1996; ISBN 0-226-89845-8.
 Vivien Burr. Social Constructionism, 2nd ed. Routledge 2003]
 Wilson, D. S. (2005), "Evolutionary Social Constructivism". In J. Gottshcall and D. S. Wilson, (Eds.), The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Evanston, IL, Northwestern University Press; ISBN 0-8101-2286-3. Full text
 Sal Restivo and Jennifer Croissant, "Social Constructionism in Science and Technology Studies" (Handbook of Constructionist Research, ed. J.A. Holstein & J.F. Gubrium (Guilford, NY 2008, 213–229; ISBN 978-1-59385-305-1
 Ellul, Jacques. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. New York: Knopf, 1965. New York: Random House/ Vintage 1973
 Paul Ernest, (1998) Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics; Albany, New York: State University of New York Press
 Kenneth Gergen, (2009, 2nd edition), An Invitation to Social Construction. Los Angeles: Sage.
 Glasersfeld, Ernst von (1995), Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. London: RoutledgeFalmer.
 Hibberd, Fiona J. (2005), Unfolding Social Constructionism. New York: Springer. ISBN 0-387-22974-4
 André Kukla (2000), Social Constructivism and the Philosophy of Science, London: Routledge, ISBN 0-415-23419-0, ISBN 978-0-415-23419-1
 Poerksen, Bernhard (2004), The Certainty of Uncertainty: Dialogues Introducing Constructivism. Exeter: Imprint-Academic.
 Schmidt, Siegfried J. (2007), Histories and Discourses: Rewriting Constructivism. Exeter: Imprint-Acadenic.
 Sheila McNamee and Kenneth Gergen (1999). Relational Responsibility: Resources for Sustainable Dialogue. Thousand Oaks, California: Sage, Inc.  ISBN 0-7619-1094-8.
 Sheila McNamee and Kenneth Gergen (Eds.) (1992). Therapy as Social Construction. London: Sage  ISBN 0-8039-8303-4.
 Lowenthal, P., & Muth, R. (2008). Constructivism. In E. F. Provenzo, Jr. (Ed.), Encyclopedia of the social and cultural foundations of education (pp. 177–179). Thousand Oaks, CA: Sage.
 Paul Boghossian (2006) Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press. Online review: http://ndpr.nd.edu/news/25184/?id=8364
 Darin Weinberg. 2014. Contemporary Social Constructionism: Key Themes. Philadelphia, PA: Temple University Press

Articles 
 Kitsuse JI, Spector M. Toward a sociology of social problems: Social conditions, value-judgements, and social problems, Social Problems, 20(4) 407-19, 1973
 Mallon, Ron, "Naturalistic Approaches to Social Construction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.).
 Metzner, Andreas (1998), Constructions of Environmental Issues in Scientific and Public Discourse, in: Mueller, F.; Leupelt, M. (Eds.): Eco Targets, Goal Functions and Orientors. Berlin, Heidelberg, New York (Springer Publishers) 1998, pp. 171–192